William Edgcumbe ist der Name folgender Personen:

* William Edgcumbe (Ritter) († 1379/1380), englischer Ritter
 William Edgcumbe (Politiker, † nach 1415), englischer Politiker
 William Edgcumbe (Politiker, 1794) (1794–1818), britischer Politiker
 William Edgcumbe, 4. Earl of Mount Edgcumbe (1833–1917), britischer Adliger und Politiker